Die Atlantis Sporting Club Open 2014 fanden vom 16. bis 21. September 2014 in Alexandria, Ägypten statt. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2014/15 und gehörte zur Kategorie Silver 25.

Das Endspiel gewann Habiba Mohamed gegen Nour El Tayeb mit 11:13, 11:8, 11:5 und 11:7.

Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 16 Spielerinnen, davon vier Startplätze für Qualifikanten. Eine Wildcard wurde nicht vergeben. Das Gesamtpreisgeld betrug 25.000 US-Dollar.

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

WSA World Tour 2014/15
Squashturnier in Alexandria